Kopa může být:
hromada (kopa hlíny, kopka sena), dle Rejzkova etymologického slovníku zřejmě původem od slovesa kopat; sblížení se slovem kupa je zřejmě druhotné
kopec, z tvaru kop, který ve staročeštině označoval horu a byl mužským tvarem ke slovu kopa
kopa (peněžní jednotka) — stará peněžní jednotka, rozdělená původně na 60, později i na více grošů
číslovka vyjadřující celé číslo šedesát – 60 (číslo)
veselá kopa – veselý člověk, zřejmě žertovný příklon výrazu kompán (druh, kamarád) ke slovu kopa

vlastní jména míst (zejména kopců)
Kopa (Krkonoše) – krkonošská hora v Polsku
Przednia Kopa – polská hora v Jizerských horách
Stará kopa – slovenský vrch v Banské Bystrici
Wysoka Kopa – nejvyššího hora Jizerských hor v Polsku
Kopa (přírodní rezervace) – slovenská přírodní rezervace ve slovenském pohoří Poľana
Stará kopa – slovenská přírodní rezervace na stejnojmenném banskobystrickém vrchu

příjmení osob
Raymond Kopa – francouzský fotbalista

Externí odkazy